Der Mönch ist

 ein Schauerroman von Matthew Gregory Lewis aus dem Jahre 1796, siehe Matthew Gregory Lewis#The Monk, Inhalt
 eine Verfilmung dieses Romans von 2011, siehe Der Mönch (Film)